

Patronyme 

 Carl Amery (1922-2005), un écrivain de science-fiction, essayiste politique et militant écologiste allemand ;
 Jean Améry (1912-1978), un essayiste autrichien ;
 John Amery (1912-1945), un fasciste britannique, exécuté pour trahison ;
 Julian Amery (1919-1996), un homme politique conservateur britannique ;
 Leo Amery (1873-1955), un homme politique conservateur britannique, père de John et de Julian Amery.

Toponyme 

 Amery, une localité du comté de Polk dans le Wisconsin ;
 Amery, une localité de la région du Wheatbelt en Australie Occidentale ;
 Amery, une localité dans la province canadienne du Manitoba ;
 Mont Amery, une montagne des Kerguelen.